Ра́ян () — прізвище та ім'я ірландського походження, а також похідний від них топонім.

Прізвище 

 Вільям Раян (; 1988) — австралійський яхтсмен, олімпійський медаліст.
 Дерек Раян (; 1986) — американський хокеїст.
 Джордж Раян (; 1934) — американський політик-республіканець.
 Кейт Раян (, уроджена Кетріен Вербеек, ; 1980) — бельгійська поп-співачка.
 Марк Раян (; 1982) — новозеландський велогонщик, олімпійський медаліст (2008, 2012).
 Мег Раян (; 1961) — американська актриса, продюсер.
 Метт Раян (; 1984) — австралійський веслувальник, олімпійський медаліст (2008).
 Метью Раян (; 1992) — австралійський футболіст, воротар бельгійського «Брюгге» та національної збірної Австралії.
 Мішель Райан (; 1984) — англійська акторка.
 Пол Раян (; 1970) — американський політик.
 Саманта Раян (; 1978) — сценічний псевдонім американської порноакторки Джеймі Мейнс
 Френсіс Раян (; 1908—1997) — американський футболіст.

Ім'я 

 Раян Бабел (; 1986) — нідерландський футболіст, нападник та атакувальний півзахисник.
 Раян Бейлі (; 1975) — американський ватерполіст, олімпійський медаліст (2008).
 Раян Бейлі (; 1989) — американський легкоатлет, олімпійський медаліст (2012).
 Раян Броббел (; 1993) — північноірландський футболіст, півзахисник.
 Раян Теддер (; 1979) — американський композитор і співак, вокаліст поп-рок групи OneRepublic.
 Раян Бертранд (; 1989) — англійський футболіст, захисник.
 Раян Веске (; 1982) — американський хокеїст, центральний/правий нападник.
 Раян Гіггз (, уроджений Раян Джозеф Вілсон ; 1973) — колишній валлійський футболіст, півзахисник.
 Раян Гослінг (; 1980) — канадський кіноактор.
 Раян Джонсон (; 1973) — американський сценарист і режисер.
 Раян Долан (; 1985) — північноірландський співак.
 Раян Картер (; 1983) — американський хокеїст, центральний/лівий нападник.
 Раян Кі (; 1979) — вокаліст гурту Yellowcard.
 Раян Кокрейн (; 1988) — канадський плавець, олімпійський медаліст (2008, 2012).
 Раян Лохте (; 1984) — американський плавець, олімпійський чемпіон (2004, 2008, 2012).
 Раян Макгован (; 1989) — австралійський футболіст, захисник.
 Раян Мендеш (; 1990) — кабовердійський футболіст, нападник.
 Раян Мерфі (; 1965) — американський сценарист, продюсер та режисер.
 Раян Міллар (; 1978) — американський волейболіст, олімпійський чемпіон (2008).
 Раян Нельсен (; 1977) — новозеландський футболіст, захисник.
 Раян Рейнольдс (; 1976) — канадський актор кіно та телебачення.
 Раян Росс (; 1986) — американський гітарист, вокаліст та композитор.
 Раян Тейлор (; 1984) — англійський футболіст, захисник.
 Раян Філліпп (; 1974) — американський актор.

Топонім

Раян — місто, штат Айова
 Раян — місто, штат Оклахома
 Раян Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсільванія

Див. також 
 Джек Раян: Теорія хаосу

Ірландські прізвища